Октя́брьский — топоним в Челябинской области.

Населённые пункты 

 Октябрьский — бывший посёлок городского типа (до 2004 года), ныне в составе города Копейска.
 Октябрьский — посёлок в Брединском районе.
 Октябрьский — посёлок в Верхнеуфалейском городском округе.
 Октябрьский — посёлок в Кизильском районе.
 Октябрьский — посёлок в Красноармейском районе.
 Октябрьский — посёлок в Кусинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Миасском городском округе.
 Октябрьский — посёлок в Уйском районе

Район 

 Октябрьский район

См. также 
 Октябрьское